Jméno a příjmení Tomáš Dvořák má více nositelů:

 Tomáš Dvořák (režisér) (* 1956) – český loutkoherec a režisér
 Tomáš Dvořák (* 1972) –  český sportovec, atlet, desetibojař
 Tomáš Dvořák (historik) (* 1973) – český historik
 Tomáš Dvořák (umělec) (* 1978) –  český multimediální umělec, klarinetista, producent a skladatel
 Tomáš Dvořák (1995) (* 1995) – český hokejista

Související články 
 Dvořák
 Tomáš